|-
|(64251)||2001 TC168|| align=right|14,6|| align=right|2,570|| align=right|0,100|| align=right|13,94|| align=right|4,118||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64252)||2001 TL168|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,174|| align=right|6,80|| align=right|3,379||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64253)||2001 TV168|| align=right|16,9|| align=right|2,344|| align=right|0,217|| align=right|7,26|| align=right|3,589||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64254)||2001 TX168|| align=right|15,5|| align=right|1,943|| align=right|0,107|| align=right|19,48|| align=right|2,707||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64255)||2001 TQ170|| align=right|16,3|| align=right|2,237|| align=right|0,092|| align=right|6,64|| align=right|3,345||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64256)||2001 TG171|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,098|| align=right|8,52|| align=right|3,581||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64257)||2001 TA172|| align=right|15,9|| align=right|2,685|| align=right|0,089|| align=right|5,71|| align=right|4,399||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64258)||2001 TB174|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,050|| align=right|6,17|| align=right|3,686||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64259)||2001 TL188|| align=right|15,1|| align=right|3,108|| align=right|0,155|| align=right|5,41|| align=right|5,479||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64260)||2001 TK190|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,093|| align=right|2,27|| align=right|3,332||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64261)||2001 TN190|| align=right|16,1|| align=right|2,333|| align=right|0,074|| align=right|2,24|| align=right|3,563||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64262)||2001 TR190|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,084|| align=right|4,61|| align=right|3,585||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64263)||2001 TB191|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,218|| align=right|7,12|| align=right|4,567||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64264)||2001 TM191|| align=right|15,5|| align=right|2,815|| align=right|0,022|| align=right|2,37|| align=right|4,722||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64265)||2001 TR192|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,136|| align=right|4,99|| align=right|3,478||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64266)||2001 TX192|| align=right|15,0|| align=right|2,395|| align=right|0,067|| align=right|5,88|| align=right|3,706||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64267)||2001 TJ194|| align=right|16,3|| align=right|1,921|| align=right|0,100|| align=right|20,34|| align=right|2,661||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64268)||2001 TY195|| align=right|16,3|| align=right|2,697|| align=right|0,061|| align=right|3,73|| align=right|4,427||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64269)||2001 TZ196|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,165|| align=right|12,14|| align=right|4,098||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64270)||2001 TA197|| align=right|12,8|| align=right|5,139|| align=right|0,093|| align=right|12,92|| align=right|11,65||JUT||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64271)||2001 TV202|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,048|| align=right|10,78|| align=right|5,357||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64272)||2001 TZ202|| align=right|14,7|| align=right|3,054|| align=right|0,047|| align=right|12,57|| align=right|5,337||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64273)||2001 TM207|| align=right|14,8|| align=right|2,620|| align=right|0,142|| align=right|33,04|| align=right|4,241||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64274)||2001 TN209|| align=right|14,1|| align=right|3,208|| align=right|0,126|| align=right|13,23|| align=right|5,744||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64275)||2001 TG213|| align=right|15,7|| align=right|2,652|| align=right|0,026|| align=right|10,14|| align=right|4,318||MBA||13. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64276)||2001 TW218|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,123|| align=right|7,16|| align=right|3,580||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64277)||2001 TD224|| align=right|16,6|| align=right|2,462|| align=right|0,177|| align=right|7,06|| align=right|3,863||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64278)||2001 TT225|| align=right|15,3|| align=right|2,619|| align=right|0,264|| align=right|13,27|| align=right|4,237||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64279)||2001 TF233|| align=right|14,4|| align=right|3,095|| align=right|0,066|| align=right|9,92|| align=right|5,445||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64280)||2001 TC235|| align=right|16,9|| align=right|2,202|| align=right|0,128|| align=right|8,56|| align=right|3,266||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64281)||2001 TL237|| align=right|16,8|| align=right|2,473|| align=right|0,189|| align=right|8,22|| align=right|3,888||MBA||8. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64282)||2001 UO5|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,087|| align=right|8,83|| align=right|4,466||MBA||21. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64283)||2001 UV5|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,121|| align=right|3,59|| align=right|3,570||MBA||21. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64284)||2001 UE6|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,204|| align=right|13,08|| align=right|4,084||MBA||20. oktober 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(64285)||2001 UN6|| align=right|15,4|| align=right|2,735|| align=right|0,094|| align=right|1,94|| align=right|4,523||MBA||17. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64286)||2001 UO7|| align=right|15,6|| align=right|2,677|| align=right|0,028|| align=right|11,12|| align=right|4,379||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64287)||2001 UX9|| align=right|14,4|| align=right|2,747|| align=right|0,176|| align=right|9,98|| align=right|4,552||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64288)||2001 UL10|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,148|| align=right|2,89|| align=right|3,663||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64289)||2001 UA11|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,150|| align=right|3,50|| align=right|4,198||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64290)||2001 UD11|| align=right|15,4|| align=right|3,142|| align=right|0,148|| align=right|4,73|| align=right|5,568||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64291)||2001 UX11|| align=right|15,7|| align=right|2,706|| align=right|0,049|| align=right|4,74|| align=right|4,451||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64292)||2001 UF13|| align=right|15,4|| align=right|2,775|| align=right|0,119|| align=right|3,97|| align=right|4,621||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64293)||2001 UK13|| align=right|16,0|| align=right|2,621|| align=right|0,153|| align=right|0,85|| align=right|4,241||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64294)||2001 UO13|| align=right|14,7|| align=right|2,994|| align=right|0,183|| align=right|1,93|| align=right|5,179||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64295)||2001 UW13|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,169|| align=right|4,04|| align=right|3,519||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64296)||2001 UB14|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,114|| align=right|6,88|| align=right|3,703||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64297)||2001 UD14|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,149|| align=right|6,94|| align=right|3,667||MBA||17. oktober 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(64298)||2001 UE15|| align=right|15,8|| align=right|2,620|| align=right|0,063|| align=right|4,53|| align=right|4,241||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64299)||2001 UF15|| align=right|15,5|| align=right|2,676|| align=right|0,289|| align=right|5,27|| align=right|4,376||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64300)||2001 UH16|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,035|| align=right|4,75|| align=right|4,309||MBA||25. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64301)||2001 UN19|| align=right|16,5|| align=right|2,281|| align=right|0,169|| align=right|3,69|| align=right|3,445||MBA||16. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64302)||2001 UH22|| align=right|14,2|| align=right|2,972|| align=right|0,033|| align=right|8,51|| align=right|5,124||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64303)||2001 UF23|| align=right|14,4|| align=right|2,998|| align=right|0,043|| align=right|9,14|| align=right|5,190||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64304)||2001 UR23|| align=right|13,9|| align=right|2,589|| align=right|0,037|| align=right|13,79|| align=right|4,166||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64305)||2001 UD27|| align=right|15,2|| align=right|2,795|| align=right|0,149|| align=right|10,55|| align=right|4,673||MBA||16. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64306)||2001 UH29|| align=right|14,5|| align=right|3,149|| align=right|0,215|| align=right|20,93|| align=right|5,588||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64307)||2001 UQ29|| align=right|14,3|| align=right|3,187|| align=right|0,223|| align=right|11,60|| align=right|5,689||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64308)||2001 UJ30|| align=right|16,2|| align=right|2,262|| align=right|0,154|| align=right|6,65|| align=right|3,401||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64309)||2001 UM30|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,041|| align=right|10,90|| align=right|5,130||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64310)||2001 UB32|| align=right|16,7|| align=right|2,230|| align=right|0,089|| align=right|5,53|| align=right|3,329||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64311)||2001 UQ32|| align=right|15,9|| align=right|2,417|| align=right|0,130|| align=right|7,68|| align=right|3,757||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64312)||2001 UY32|| align=right|17,2|| align=right|2,231|| align=right|0,154|| align=right|5,98|| align=right|3,332||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64313)||2001 UW33|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,109|| align=right|13,10|| align=right|4,231||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64314)||2001 UL34|| align=right|15,6|| align=right|2,473|| align=right|0,221|| align=right|8,46|| align=right|3,887||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64315)||2001 UN34|| align=right|15,6|| align=right|2,358|| align=right|0,068|| align=right|14,37|| align=right|3,620||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64316)||2001 UT34|| align=right|16,2|| align=right|2,197|| align=right|0,044|| align=right|8,07|| align=right|3,255||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64317)||2001 UW35|| align=right|15,1|| align=right|2,738|| align=right|0,007|| align=right|10,09|| align=right|4,531||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64318)||2001 UH36|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,138|| align=right|8,12|| align=right|3,562||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64319)||2001 UV37|| align=right|16,6|| align=right|2,432|| align=right|0,103|| align=right|5,36|| align=right|3,791||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64320)||2001 UK39|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,159|| align=right|9,38|| align=right|3,819||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64321)||2001 UA40|| align=right|16,1|| align=right|2,615|| align=right|0,204|| align=right|5,90|| align=right|4,229||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64322)||2001 UO41|| align=right|16,1|| align=right|2,274|| align=right|0,111|| align=right|4,70|| align=right|3,428||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64323)||2001 UW41|| align=right|16,3|| align=right|2,221|| align=right|0,059|| align=right|4,40|| align=right|3,310||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64324)||2001 UG42|| align=right|15,6|| align=right|2,882|| align=right|0,049|| align=right|5,21|| align=right|4,893||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64325)||2001 UH46|| align=right|17,2|| align=right|2,381|| align=right|0,146|| align=right|2,51|| align=right|3,673||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64326)||2001 UX46|| align=right|13,4|| align=right|5,094|| align=right|0,071|| align=right|12,70|| align=right|11,50||JUT||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64327)||2001 UG47|| align=right|15,2|| align=right|2,844|| align=right|0,090|| align=right|3,10|| align=right|4,796||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64328)||2001 UH48|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,117|| align=right|3,70|| align=right|4,175||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64329)||2001 UH51|| align=right|16,6|| align=right|2,397|| align=right|0,180|| align=right|3,91|| align=right|3,711||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64330)||2001 UM51|| align=right|15,9|| align=right|2,659|| align=right|0,038|| align=right|14,45|| align=right|4,335||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64331)||2001 UW52|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,082|| align=right|6,84|| align=right|3,559||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64332)||2001 UL56|| align=right|16,3|| align=right|2,628|| align=right|0,034|| align=right|1,05|| align=right|4,259||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64333)||2001 UT58|| align=right|15,3|| align=right|2,886|| align=right|0,054|| align=right|4,26|| align=right|4,903||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64334)||2001 UK59|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,129|| align=right|0,55|| align=right|3,672||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64335)||2001 UL62|| align=right|16,3|| align=right|2,404|| align=right|0,158|| align=right|5,78|| align=right|3,727||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64336)||2001 UO62|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,051|| align=right|2,87|| align=right|5,542||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64337)||2001 UM63|| align=right|16,9|| align=right|2,357|| align=right|0,081|| align=right|5,98|| align=right|3,618||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64338)||2001 UU64|| align=right|14,7|| align=right|2,204|| align=right|0,119|| align=right|4,51|| align=right|3,271||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64339)||2001 US72|| align=right|14,7|| align=right|2,682|| align=right|0,228|| align=right|16,34|| align=right|4,392||MBA||20. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64340)||2001 UW72|| align=right|16,1|| align=right|2,636|| align=right|0,045|| align=right|4,08|| align=right|4,279||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64341)||2001 UX72|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,066|| align=right|3,76|| align=right|3,470||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64342)||2001 UB76|| align=right|16,4|| align=right|2,262|| align=right|0,056|| align=right|5,39|| align=right|3,401||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64343)||2001 UH76|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,141|| align=right|7,73|| align=right|4,439||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64344)||2001 UP76|| align=right|15,9|| align=right|2,665|| align=right|0,147|| align=right|2,63|| align=right|4,349||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64345)||2001 UY77|| align=right|15,4|| align=right|2,905|| align=right|0,137|| align=right|1,37|| align=right|4,951||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64346)||2001 US78|| align=right|17,4|| align=right|2,211|| align=right|0,111|| align=right|5,37|| align=right|3,286||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64347)||2001 UT78|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,153|| align=right|4,85|| align=right|3,617||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64348)||2001 UL79|| align=right|14,7|| align=right|3,222|| align=right|0,102|| align=right|6,86|| align=right|5,783||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64349)||2001 UC80|| align=right|15,5|| align=right|2,746|| align=right|0,047|| align=right|3,41|| align=right|4,550||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64350)||2001 UV81|| align=right|15,9|| align=right|2,862|| align=right|0,080|| align=right|3,16|| align=right|4,842||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64351)||2001 UU83|| align=right|15,7|| align=right|2,271|| align=right|0,033|| align=right|7,59|| align=right|3,422||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64352)||2001 UX83|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,132|| align=right|16,71|| align=right|4,058||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64353)||2001 UY83|| align=right|15,3|| align=right|2,871|| align=right|0,107|| align=right|2,30|| align=right|4,864||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64354)||2001 UB84|| align=right|13,9|| align=right|2,578|| align=right|0,191|| align=right|15,97|| align=right|4,137||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64355)||2001 UY84|| align=right|16,1|| align=right|2,173|| align=right|0,180|| align=right|2,10|| align=right|3,202||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64356)||2001 UZ86|| align=right|15,6|| align=right|2,841|| align=right|0,019|| align=right|2,03|| align=right|4,787||MBA||18. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(64357)||2001 UJ89|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,118|| align=right|15,36|| align=right|4,235||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64358)||2001 UR92|| align=right|15,4|| align=right|2,959|| align=right|0,073|| align=right|2,23|| align=right|5,089||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64359)||2001 UJ93|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,104|| align=right|14,20|| align=right|3,598||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64360)||2001 UD97|| align=right|16,5|| align=right|2,315|| align=right|0,133|| align=right|2,39|| align=right|3,522||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64361)||2001 UK98|| align=right|15,3|| align=right|2,274|| align=right|0,106|| align=right|7,20|| align=right|3,429||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64362)||2001 UD99|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,072|| align=right|10,91|| align=right|3,625||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64363)||2001 UV99|| align=right|16,8|| align=right|2,237|| align=right|0,099|| align=right|2,73|| align=right|3,345||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64364)||2001 UY100|| align=right|16,8|| align=right|2,374|| align=right|0,135|| align=right|2,49|| align=right|3,656||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64365)||2001 UG103|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,073|| align=right|2,88|| align=right|4,131||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64366)||2001 UK107|| align=right|16,7|| align=right|2,409|| align=right|0,093|| align=right|3,45|| align=right|3,738||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64367)||2001 UC109|| align=right|15,6|| align=right|3,049|| align=right|0,125|| align=right|2,21|| align=right|5,324||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64368)||2001 UX109|| align=right|15,8|| align=right|2,746|| align=right|0,085|| align=right|2,54|| align=right|4,549||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64369)||2001 UW110|| align=right|17,6|| align=right|2,440|| align=right|0,142|| align=right|0,99|| align=right|3,810||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64370)||2001 UD112|| align=right|15,8|| align=right|2,735|| align=right|0,002|| align=right|0,34|| align=right|4,521||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64371)||2001 UH112|| align=right|16,0|| align=right|2,917|| align=right|0,052|| align=right|1,43|| align=right|4,982||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64372)||2001 UQ113|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,176|| align=right|0,22|| align=right|3,707||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64373)||2001 UX113|| align=right|15,6|| align=right|2,775|| align=right|0,033|| align=right|4,72|| align=right|4,622||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64374)||2001 UO115|| align=right|16,2|| align=right|2,438|| align=right|0,064|| align=right|4,72|| align=right|3,806||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64375)||2001 UF116|| align=right|15,4|| align=right|2,947|| align=right|0,035|| align=right|1,19|| align=right|5,059||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64376)||2001 UR116|| align=right|16,3|| align=right|2,571|| align=right|0,028|| align=right|3,66|| align=right|4,121||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64377)||2001 UT116|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,083|| align=right|5,30|| align=right|3,539||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64378)||2001 UE122|| align=right|15,9|| align=right|3,033|| align=right|0,128|| align=right|3,01|| align=right|5,280||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64379)||2001 UG123|| align=right|15,3|| align=right|3,051|| align=right|0,198|| align=right|1,48|| align=right|5,327||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64380)||2001 UN127|| align=right|16,0|| align=right|2,282|| align=right|0,125|| align=right|5,37|| align=right|3,447||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64381)||2001 UL129|| align=right|16,9|| align=right|2,345|| align=right|0,170|| align=right|2,97|| align=right|3,591||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64382)||2001 UC130|| align=right|16,9|| align=right|2,405|| align=right|0,122|| align=right|1,93|| align=right|3,730||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64383)||2001 UY130|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,155|| align=right|2,11|| align=right|3,698||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64384)||2001 UA132|| align=right|16,3|| align=right|2,405|| align=right|0,141|| align=right|5,39|| align=right|3,729||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64385)||2001 UM136|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,078|| align=right|3,08|| align=right|4,686||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64386)||2001 UO141|| align=right|15,9|| align=right|3,057|| align=right|0,276|| align=right|2,23|| align=right|5,343||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64387)||2001 UW144|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,152|| align=right|2,41|| align=right|3,660||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64388)||2001 UD148|| align=right|17,0|| align=right|2,398|| align=right|0,080|| align=right|5,88|| align=right|3,712||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64389)||2001 UU149|| align=right|16,4|| align=right|2,307|| align=right|0,079|| align=right|4,14|| align=right|3,504||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64390)||2001 UY149|| align=right|15,2|| align=right|3,930|| align=right|0,248|| align=right|2,54|| align=right|7,790||HLD||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64391)||2001 UF150|| align=right|16,4|| align=right|2,322|| align=right|0,061|| align=right|0,89|| align=right|3,537||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64392)||2001 UL150|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,029|| align=right|2,01|| align=right|4,214||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64393)||2001 UV151|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,115|| align=right|7,19|| align=right|3,707||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64394)||2001 UN152|| align=right|16,3|| align=right|2,472|| align=right|0,199|| align=right|3,58|| align=right|3,886||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64395)||2001 US152|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,098|| align=right|4,21|| align=right|3,421||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64396)||2001 UY153|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,054|| align=right|2,29|| align=right|4,057||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64397)||2001 UK154|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,173|| align=right|4,28|| align=right|4,418||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64398)||2001 US154|| align=right|15,0|| align=right|3,091|| align=right|0,019|| align=right|12,06|| align=right|5,432||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64399)||2001 UT156|| align=right|16,6|| align=right|2,357|| align=right|0,043|| align=right|5,92|| align=right|3,617||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64400)||2001 UB158|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,126|| align=right|1,01|| align=right|3,690||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64401)||2001 UJ158|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,193|| align=right|5,11|| align=right|3,577||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64402)||2001 UL161|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,069|| align=right|7,05|| align=right|3,444||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64403)||2001 US161|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,106|| align=right|2,45|| align=right|3,692||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64404)||2001 UT161|| align=right|16,2|| align=right|2,291|| align=right|0,108|| align=right|1,80|| align=right|3,468||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64405)||2001 UZ161|| align=right|16,5|| align=right|2,372|| align=right|0,123|| align=right|3,06|| align=right|3,653||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64406)||2001 UP162|| align=right|16,8|| align=right|2,346|| align=right|0,073|| align=right|2,93|| align=right|3,592||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64407)||2001 UG164|| align=right|15,9|| align=right|2,717|| align=right|0,042|| align=right|13,28|| align=right|4,477||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64408)||2001 UM164|| align=right|15,5|| align=right|2,710|| align=right|0,036|| align=right|6,65|| align=right|4,461||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64409)||2001 UV165|| align=right|13,8|| align=right|3,206|| align=right|0,028|| align=right|12,48|| align=right|5,739||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64410)||2001 UM167|| align=right|15,7|| align=right|2,794|| align=right|0,271|| align=right|10,06|| align=right|4,669||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64411)||2001 UJ168|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,154|| align=right|12,15|| align=right|4,181||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64412)||2001 UV168|| align=right|14,4|| align=right|2,638|| align=right|0,187|| align=right|14,40|| align=right|4,285||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64413)||2001 UY168|| align=right|14,0|| align=right|2,617|| align=right|0,167|| align=right|11,21|| align=right|4,234||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64414)||2001 UJ171|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,070|| align=right|9,58|| align=right|4,339||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64415)||2001 UL174|| align=right|17,2|| align=right|2,336|| align=right|0,125|| align=right|3,31|| align=right|3,570||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64416)||2001 UU177|| align=right|15,4|| align=right|2,433|| align=right|0,086|| align=right|6,11|| align=right|3,794||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64417)||2001 UA178|| align=right|15,9|| align=right|2,628|| align=right|0,120|| align=right|2,06|| align=right|4,260||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64418)||2001 UE184|| align=right|15,3|| align=right|2,595|| align=right|0,084|| align=right|11,29|| align=right|4,179||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64419)||2001 UG186|| align=right|16,9|| align=right|2,420|| align=right|0,091|| align=right|5,94|| align=right|3,764||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64420)||2001 UY196|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,170|| align=right|8,17|| align=right|3,570||MBA||19. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64421)||2001 UD203|| align=right|15,5|| align=right|3,091|| align=right|0,114|| align=right|5,23|| align=right|5,434||MBA||19. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64422)||2001 UP206|| align=right|14,6|| align=right|3,043|| align=right|0,096|| align=right|10,52|| align=right|5,307||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64423)||2001 UV217|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,022|| align=right|2,34|| align=right|4,387||MBA||24. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64424)||2001 VK1|| align=right|14,8|| align=right|2,802|| align=right|0,077|| align=right|3,26|| align=right|4,691||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64425)||2001 VD6|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,024|| align=right|2,70|| align=right|3,601||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64426)||2001 VL7|| align=right|15,9|| align=right|3,097|| align=right|0,152|| align=right|0,27|| align=right|5,450||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64427)||2001 VR8|| align=right|15,8|| align=right|2,240|| align=right|0,095|| align=right|6,10|| align=right|3,352||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64428)||2001 VW8|| align=right|15,0|| align=right|2,301|| align=right|0,156|| align=right|7,20|| align=right|3,490||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64429)||2001 VF9|| align=right|14,9|| align=right|3,090|| align=right|0,174|| align=right|9,75|| align=right|5,431||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64430)||2001 VK9|| align=right|15,5|| align=right|2,641|| align=right|0,035|| align=right|3,28|| align=right|4,292||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64431)||2001 VG11|| align=right|14,5|| align=right|2,726|| align=right|0,076|| align=right|12,53|| align=right|4,500||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64432)||2001 VX14|| align=right|15,2|| align=right|3,079|| align=right|0,173|| align=right|5,34|| align=right|5,401||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64433)||2001 VC15|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,132|| align=right|5,55|| align=right|3,449||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64434)||2001 VN16|| align=right|14,8|| align=right|2,663|| align=right|0,203|| align=right|13,92|| align=right|4,344||MBA||7. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64435)||2001 VL18|| align=right|15,5|| align=right|3,013|| align=right|0,163|| align=right|1,02|| align=right|5,229||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64436)||2001 VC20|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,189|| align=right|3,14|| align=right|3,556||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64437)||2001 VO20|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,126|| align=right|1,62|| align=right|3,716||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64438)||2001 VH21|| align=right|14,6|| align=right|3,157|| align=right|0,176|| align=right|12,71|| align=right|5,609||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64439)||2001 VA23|| align=right|15,6|| align=right|2,655|| align=right|0,028|| align=right|2,69|| align=right|4,325||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64440)||2001 VD23|| align=right|16,1|| align=right|2,427|| align=right|0,183|| align=right|1,62|| align=right|3,780||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64441)||2001 VS23|| align=right|15,9|| align=right|2,666|| align=right|0,123|| align=right|3,13|| align=right|4,352||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64442)||2001 VJ24|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,076|| align=right|6,75|| align=right|3,738||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64443)||2001 VQ25|| align=right|14,9|| align=right|2,570|| align=right|0,094|| align=right|14,39|| align=right|4,119||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64444)||2001 VO26|| align=right|15,5|| align=right|2,656|| align=right|0,032|| align=right|1,21|| align=right|4,328||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64445)||2001 VS26|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,037|| align=right|1,68|| align=right|4,060||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64446)||2001 VU27|| align=right|15,9|| align=right|2,703|| align=right|0,082|| align=right|6,57|| align=right|4,444||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64447)||2001 VH28|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,070|| align=right|5,74|| align=right|3,590||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64448)||2001 VZ28|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,181|| align=right|1,67|| align=right|3,661||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64449)||2001 VU29|| align=right|15,2|| align=right|2,858|| align=right|0,029|| align=right|2,80|| align=right|4,830||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64450)||2001 VC30|| align=right|15,3|| align=right|2,596|| align=right|0,062|| align=right|3,27|| align=right|4,182||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64451)||2001 VD30|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,133|| align=right|2,84|| align=right|4,406||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64452)||2001 VW30|| align=right|14,4|| align=right|3,177|| align=right|0,215|| align=right|1,13|| align=right|5,661||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64453)||2001 VE31|| align=right|15,1|| align=right|2,639|| align=right|0,082|| align=right|2,74|| align=right|4,287||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64454)||2001 VJ31|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,159|| align=right|3,06|| align=right|4,407||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64455)||2001 VL32|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,052|| align=right|6,19|| align=right|3,359||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64456)||2001 VP32|| align=right|16,5|| align=right|2,397|| align=right|0,165|| align=right|2,94|| align=right|3,710||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64457)||2001 VH34|| align=right|16,3|| align=right|2,511|| align=right|0,099|| align=right|3,43|| align=right|3,979||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64458)||2001 VF35|| align=right|15,2|| align=right|2,304|| align=right|0,043|| align=right|3,40|| align=right|3,496||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64459)||2001 VG35|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,103|| align=right|7,64|| align=right|3,544||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64460)||2001 VQ35|| align=right|16,4|| align=right|2,391|| align=right|0,126|| align=right|7,52|| align=right|3,697||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64461)||2001 VL36|| align=right|15,4|| align=right|2,447|| align=right|0,185|| align=right|1,49|| align=right|3,828||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64462)||2001 VG37|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,049|| align=right|7,45|| align=right|3,705||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64463)||2001 VY37|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,089|| align=right|1,30|| align=right|4,192||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64464)||2001 VQ38|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,134|| align=right|4,98|| align=right|3,551||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64465)||2001 VX40|| align=right|15,8|| align=right|2,215|| align=right|0,117|| align=right|4,43|| align=right|3,295||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64466)||2001 VY40|| align=right|15,5|| align=right|2,468|| align=right|0,120|| align=right|3,90|| align=right|3,877||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64467)||2001 VC41|| align=right|15,7|| align=right|3,013|| align=right|0,074|| align=right|1,58|| align=right|5,229||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64468)||2001 VG41|| align=right|15,5|| align=right|2,992|| align=right|0,258|| align=right|2,38|| align=right|5,175||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64469)||2001 VP41|| align=right|16,2|| align=right|2,817|| align=right|0,103|| align=right|0,81|| align=right|4,728||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64470)||2001 VJ42|| align=right|16,3|| align=right|2,304|| align=right|0,134|| align=right|6,37|| align=right|3,497||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64471)||2001 VL42|| align=right|16,0|| align=right|2,604|| align=right|0,132|| align=right|1,53|| align=right|4,201||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64472)||2001 VE43|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,178|| align=right|5,81|| align=right|3,332||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64473)||2001 VQ43|| align=right|15,7|| align=right|2,652|| align=right|0,234|| align=right|2,64|| align=right|4,318||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64474)||2001 VS43|| align=right|14,9|| align=right|2,475|| align=right|0,103|| align=right|6,69|| align=right|3,892||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64475)||2001 VF44|| align=right|16,6|| align=right|2,419|| align=right|0,180|| align=right|0,64|| align=right|3,761||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64476)||2001 VO44|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,169|| align=right|3,63|| align=right|3,721||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64477)||2001 VS44|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,126|| align=right|8,59|| align=right|4,199||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64478)||2001 VT44|| align=right|14,6|| align=right|2,375|| align=right|0,137|| align=right|5,15|| align=right|3,660||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64479)||2001 VC45|| align=right|14,2|| align=right|2,680|| align=right|0,060|| align=right|15,69|| align=right|4,386||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64480)||2001 VG45|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,198|| align=right|1,61|| align=right|3,734||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64481)||2001 VK47|| align=right|15,4|| align=right|2,295|| align=right|0,069|| align=right|6,78|| align=right|3,476||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64482)||2001 VM47|| align=right|15,7|| align=right|2,691|| align=right|0,056|| align=right|1,66|| align=right|4,412||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64483)||2001 VY48|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,214|| align=right|8,08|| align=right|4,145||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64484)||2001 VB49|| align=right|15,9|| align=right|2,536|| align=right|0,018|| align=right|2,44|| align=right|4,038||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64485)||2001 VC49|| align=right|15,5|| align=right|2,891|| align=right|0,058|| align=right|3,07|| align=right|4,915||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64486)||2001 VK50|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,075|| align=right|6,32|| align=right|3,467||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64487)||2001 VL50|| align=right|15,2|| align=right|3,142|| align=right|0,069|| align=right|8,71|| align=right|5,568||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64488)||2001 VC54|| align=right|15,9|| align=right|2,199|| align=right|0,064|| align=right|6,65|| align=right|3,260||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64489)||2001 VQ55|| align=right|15,1|| align=right|3,022|| align=right|0,155|| align=right|5,99|| align=right|5,252||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64490)||2001 VY57|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,026|| align=right|7,07|| align=right|4,555||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64491)||2001 VJ59|| align=right|17,0|| align=right|2,401|| align=right|0,151|| align=right|2,59|| align=right|3,719||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64492)||2001 VE62|| align=right|16,8|| align=right|2,327|| align=right|0,108|| align=right|3,96|| align=right|3,549||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64493)||2001 VL62|| align=right|14,9|| align=right|2,691|| align=right|0,150|| align=right|12,77|| align=right|4,413||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64494)||2001 VP62|| align=right|17,0|| align=right|2,253|| align=right|0,112|| align=right|3,27|| align=right|3,380||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64495)||2001 VB63|| align=right|14,7|| align=right|3,098|| align=right|0,262|| align=right|26,39|| align=right|5,451||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64496)||2001 VC64|| align=right|15,7|| align=right|2,877|| align=right|0,098|| align=right|3,97|| align=right|4,879||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64497)||2001 VF64|| align=right|15,8|| align=right|2,560|| align=right|0,179|| align=right|6,17|| align=right|4,094||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64498)||2001 VZ64|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,141|| align=right|3,77|| align=right|3,349||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64499)||2001 VG65|| align=right|15,7|| align=right|2,811|| align=right|0,172|| align=right|8,23|| align=right|4,711||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64500)||2001 VX65|| align=right|15,3|| align=right|2,659|| align=right|0,113|| align=right|6,41|| align=right|4,335||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov